Кани Жумкенулы Мусулманбеков (; 15 ноября 1934; , Карагандинская область, КазССР, СССР) — советский и казахский учёный-онколог,  (1981),  (1982). Заслуженный деятель Казахстана (1996). Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования (2007).

Биография 
Родился 15 ноября 1934 года в Жанааркинском районе Карагандинской области.

В 1957 году окончил Карагандинский государственный медицинский институт.

В 1960 году поступил в аспирантуру по клинической онкологии в Институт экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР в Москве, которую окончил в 1963 году. После окончания аспирантуры работал ординатором, заведующим торакальным отделением Карагандинского областного онкологического диспансера.

Впервые в области и Казахстане успешно проведены операции у больных раком проксимального отдела желудка и пищевода.

В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Хирургическое лечение рака проксимального отдела желудка».

В 1981 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Лечение рака пищевода».

Трудовая деятельность 
Трудовую деятельность начал в 1957 году участковым терапевтом Жезказганского рудника.

С 1957 по 1970 год — участковый терапевт, хирург Карагандинской городской больницы № 11, врач-ординатор Карагандинского областного онкодиспансера, зав. торакального отделения.

С 1970 по 1972 год — главный врач Областного онкологического диспансера (Караганды);

С 1972 по 1984 год — заведующий кафедрой онкологии Карагандинского государственного медицинского института. Работал главным хирургом по совместительству в г. Караганде.

С 1984 по 2001 год — проректор института по лечебной работе Карагандинского государственного медицинского института.

С 2002 по 2005 год — профессор кафедры онкологии и лучевой терапии Карагандинского государственного медицинского института;

С 2005 года — заведующий кафедрой онкологии и радиологии факультета усовершенствования врачей Карагандинского государственного медицинского университета.

Научные, литературные труды 
Под его руководством подготовлены 14 кандидатов медиицинских наук и 5 докторов медицинских наук. Издано научных работ — 271, типографическим способом изданы «Избранные лекции по клинической онкологии» на казахском языке, имеет 22 патента на изобретения.

Под его редакцией выпущен Сборник научных трудов на тему: «Диагностика и лечение опухолей желудочно-кишечного тракта. Новый хозяйственный механизм в онкологии». Предложенные им методики внедрены в практику здравоохранения не только в области, но и в ряде хирургических клиник Казахстана.

Награды и звания 
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Казахской ССР;
 Значок «Отличнику здравоохранения» (СССР);
 Медаль «Ветеран труда»;
 Нагрудный знак  «За вклад в развитие здравоохранения Республики Казахстан»;
 Нагрудный знак  «Отличник здравоохранения Республики Казахстан»;
 Нагрудный знак  «Ыбырай Алтынсарин» за особые заслуги в области просвещения и педагогической науки;
 1970 — Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
 1996 (9 декабря) — почётное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (Заслуженный деятель Казахстана) — за вклад в развитие отечественной медицины и общественную активность.;
 2007 — Государственная премия Республики Казахстан в области науки, техники и образования. (награда вручена из рук президента РК в Акорде);
 2014 — Почётный гражданин города Караганды;
 2019 — Орден «Курмет»;

Примечания

Ссылки 

Выпускники Карагандинского государственного медицинского университета
Онкологи XX века
Онкологи XXI века
Онкологи СССР
Онкологи Казахстана
Хирурги Казахстана
Отличники здравоохранения Казахстана
Почётные граждане Караганды
Врачи Казахстана
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
Награждённые медалью имени Ибрая Алтынсарина
Награждённые медалью «За вклад в развитие здравоохранения Республики Казахстан»